Skolkök kan avse:

Skolkök – ett skolämne i den svenska grundskolan, se hem- och konsumentkunskap i Sverige.
Skolkök – kök i en skola där skolmat lagas, se kök och skolmat.